Сохранилось 835 рисунков и картин Тараса Григорьевича Шевченко, дошедших до нашего времени в оригиналах и частично в гравюрах на металле и дереве, выполненных российскими и зарубежными гравёрами, а также в копиях, которые были изготовлены художниками ещё при жизни Шевченко. Кроме того, существуют сведения о 278 утерянных и до сих пор не найденных работах Шевченко.

Живописные и графические работы по времени написания датируются 1830—1861 годами и территориально связаны с Россией, Украиной и Казахстаном. По жанрам — это портреты, композиции на мифологические, исторические и бытовые темы, архитектурные и ландшафтные пейзажи. Они выполнены маслом на холсте, а также акварелью, сепией, тушью, свинцовым карандашом и в технике офорта на отдельных листах белой, цветной и тонированной бумаги различных размеров, а также в пяти альбомах.

В список включены завершённые работы Шевченко, составляющие значительную часть его художественного наследия, а также его многочисленные эскизы, этюды, наброски и учебные студии, которые представляют ценность для раскрытия творческого пути и творческого метода художника. Небольшое количество работ имеют авторские подписи и надписи, ещё меньше — авторские даты.

В списке приведены работы Шевченко в хронологическом порядке. В литературе значительная часть неподписанных и недатированных работ получила разные датировки. В результате научных исследований хронологические рамки отдельных работ были сужены до года, месяца, иногда даже до дня их написания.

Большинство картин и рисунков хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко, другие местонахождения указаны отдельно.

Живопись, графика. 1830—1847

Работы 1830—1847 годов

Альбом 1839—1843 годов 
В альбом входят рисунки 1839—1843 годов, написанные Шевченко в Петербурге (эскизы иллюстраций к «Истории Суворова» Н. А. Полевого, к поэме А. С. Пушкина «Полтава» и др). Большинство рисунков написано на Украине во время первого путешествия в 1843 году (пейзажи Киева, типы крестьян и многочисленные эскизы, этюды и наброски к «Живописной Украине», «Крестьянской семье» и т. п.). Рисунки выполнены карандашом, в отдельных случаях — тушью-пером.

Альбом имеет две нумерации: одна, проставленная вверху листа и написанная чёрными чернилами, нумерует листы (учитывая и форзацы), вторая — в нижних углах листа, синими чернилами нумеруются страницы (в этой нумерации есть ошибки, пропуски и повторения).

Согласно верхней нумерации, в альбоме — 28 листов. Между вторым и третьим листами есть обрывки листа, которые были вырезаны до нумерации альбома. Местонахождение его не установлено, и был ли на нём рисунок, неизвестно. Кроме того, до нумерации между третьим и четвёртым листами был вырван лист с рисунком «В Киеве», который хранится в . 14-й лист был вырезан после нумерации и также сохраняется в ДМШ.

Иллюстрации к книге Н. А. Полевого «История Суворова». 1842 
Оригиналы Т. Шевченко, по которым были изготовлены гравюры к книге «История князя Италийского графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских войск. Сочинение Н. А. Полевого» (СПб., 1843) не найдены. В альбоме 1839—1843 годов и на отдельных листах есть несколько эскизов и набросков к ним.

Оригиналы иллюстраций были выполнены в 1842 году. Они датируются на основании письма одного из издателей — В. С. Семененко-Крамаревского к Шевченко, в котором сказано, что «рисунки должны быть готовы к 1-му числу августа непременно». Речь идёт об августе 1842 года, потому что в декабре того же года подписчикам уже рассылался первый выпуск (112 страниц), а рецензии на этот выпуск были напечатаны в февральских номерах журналов 1843 года. Цензурное разрешение на печатание всей книги было дано 7 июня 1843 года.

В издании помещёны фронтиспис «Портрета Суворова», а также 110 иллюстраций, заставок и концовок, выполненных, как указано на титульном листе, художниками А. Е. Коцебу, P. K. Жуковским и Т. Г. Шевченко. Первому принадлежат рисунки преимущественно батального содержания, второму — фронтиспис — «Портрет Суворова», пейзажи, заставки и концовки, а Шевченко — жанровые сцены. Для иллюстрирования Шевченко выбрал эпизоды, в которых Суворов выступает как русский полководец и патриот, неразрывно связанный с народом.

Альбом 1845 года 
В альбоме представлены рисунки карандашом, акварели и сепии, выполненные Тарасом Шевченко во время путешествия на Полтавщину и в смежные места Киевщины в апреле — октябре 1845 года. Он зарисовывал памятники старины и искусства (главным образом архитектуры), уделяя вместе с этим большое внимание изображению сельского быта, отдельных типов, жанровых сцен и природы.

Альбом состоит из 20-ти пронумерованных листов, размером 17,5×26,9 каждый и содержит 35 рисунков. Между первым и третьим листами есть остатки листа, вырванного до нумерации альбома; местонахождение его не установлено, и был ли он с рисунком — неизвестно, место его хранения — Институт литературы имени Т. Г. Шевченко НАН Украины.

Эскизы, этюды, наброски 1837—1847 годов

Сомнительные

Ненайденные работы 
К списку ненайденных работ Т. Г. Шевченко относятся те, которые упоминаются в различных источниках: в письмах Шевченко и различных лиц к нему, в воспоминаниях современников, в архивных источниках и в литературных произведениях.

Живопись, графика. 1847—1850 
В тяжёлых условиях ссылки 1847—1857 годов Тарас Шевченко, несмотря на царский запрет писать и рисовать, изготовил огромное количество художественных произведений, которые вошли в сокровищницу изобразительного искусства украинского, российского и казахского народов. Из всего художественного наследия Шевченко произведения периода ссылки долго оставались наименее изученными. Как художник-реалист, Шевченко не мог удержаться от того, чтобы не вводить в свои пейзажи фигуры людей и отдельные черты их быта. На него неприятно влияло отсутствие человека в природе.

«Это всё равно, что прекрасный пейзаж, не оживлённый человеческой фигурой.»

Работы 1847—1850 годов 
В 1848—1849 годах во время экспедиции на Аральское море под руководством капитан-лейтенанта А. И. Бутакова впервые было обследовано море, измерена его глубина, определены широты, проведены астрономические наблюдения и открыты целый ряд новых островов; в это время были собраны материалы о быте казахского населения, живущего поблизости, проведены геологические исследования местности и описана флора и фауна побережья, а также островов Аральского моря.

По заданию А. И. Бутакова Шевченко выполнил многочисленные зарисовки, рисунки и акварели.

Даты и отдельные названия работ установлены на основании материалов экспедиции (дневники А. И. Бутакова и экспедиционные карты).

Альбомы 1846—1850 годов 
Альбомы были отобраны у Шевченко при аресте 5 апреля 1847 года, однако, из-за отсутствия компрометирующих материалов, они были ему возвращены и находились у него во время его пребывания в Орской крепости и во время аральской экспедиции 1848—1849 годов. Во второй раз, и уже безвозвратно, альбомы были отобраны у Шевченко во время ареста 27 апреля 1850 года.

Этюды, эскизы, наброски 1847—1850 годов

Сомнительные

Ненайденные работы 
К списку ненайденных работ Т. Г. Шевченко относятся те, которые упоминаются в различных источниках: в письмах Шевченко и различных лиц к нему, в воспоминаниях современников, в архивных источниках и в литературных произведениях.

Живопись, графика. 1851—1857 
Весной 1851 года на полуостров Мангышлак была снаряжена геологическая экспедиция под руководством горного инженера поручика А. И. Антипова для поисков месторождений угля в горах Каратау. В составе экспедиции были польские политические ссыльные — Бронислав Залесский и Людвиг Турно. По их просьбе комендант Новопетровского укрепления А. П. Маевский вместе с командой солдат, выделенных для участия в экспедиции, отправил и Т. Г. Шевченко.

На значительной части работ Т. Шевченко периода ссылки есть надписи — названия местности и авторские номера от 1 до 45 включительно (не хватает рисунков с номерами 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 34, 37, 43), на одном рисунке номер не читается.

Работы 1851—1857 годов

Эскизы, этюды, наброски 1851—1857 годов 
Из работ Т. Г. Шевченко, выполненных во время экспедиции в горы Кара-Тау, между 21 мая и 7 ноября 1851 года, известно 17 акварельных пейзажей и жанровых рисунков сепией и 53 рисунка карандашом. Значительная часть этих рисунков имеет надписи, определяющие конкретную местность, где проходила экспедиция, а также авторские порядковые номера.

Сомнительные

Ненайденные работы 
К списку ненайденных работ Т. Г. Шевченко относятся те, которые упоминаются в различных источниках: в письмах Шевченко и различных лиц к нему, в воспоминаниях современников, в архивных источниках и в литературных произведениях.

Живопись, графика. 1857—1861

Работы 1857—1861 годов 
Во время плавания по Волге Тарас Шевченко нарисовал серию пейзажей и несколько портретов. К этому плаванию он начал готовиться ещё во время пребывания в Новопетровском укреплении, о чём свидетельствуют его записи в дневнике от 30 июня 1857 года: «Собираясь путеплавать по Волге от Астрахани до Нижнего, я обзавёлся чистой тетрадью для путевого журнала…». Видимо, в это время он также покрасил бумагу для рисования. Целые листы бумаги художник использовал для портретов, а на разрезанных вдоль полосках рисовал пейзажи Волги.

Плавание продолжалось месяц. Часть рисунков, нарисованных Шевченко во время плавания, имеют авторскую нумерацию и названия. Другие рисунки имеют только названия. Дату написания рисунков позволяет определить наличие точных записей в дневнике о времени и месте стоянок парохода.

Возможно, что Шевченко думал использовать дорожные зарисовки для создания серии волжских пейзажей, о чём свидетельствует письмо Б. Залесского к Шевченко от 5 октября 1857 года: «C возвратом издателя „Виленского альбома“ разговорюсь с ним на счёт твоих приволжских видов». Замысел Шевченко не был осуществлён.

Альбом 1858—1859 годов 
В литературе альбом известен под названием Корсунского (по месту написания отдельных работ) или Сулиевского (по фамилии одного из бывших владельцев).

Полностью альбом не сохранился. Сейчас известно лишь 13 разрозненных листов с 18-ю рисунками пером, тушью, сепией и карандашом: эскизы к офортам, над которыми Шевченко начал работать в Петербурге с весны 1858 года, пейзажи, эскизы и этюды, выполненные во время пребывания Шевченко на Украине в июне — августе 1859 года, а также различные фольклорные наброски.

Все рисунки альбома исполнены на бумаге, 9 листов имеют порядковую нумерацию (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Этюды, эскизы, наброски 1857—1860 годов

Сомнительные

Ненайденные работы 
К списку ненайденных работ Т. Г. Шевченко относятся те, которые упоминаются в различных источниках: в письмах Шевченко и различных лиц к нему, в воспоминаниях современников, в архивных источниках и в литературных произведениях.

Работы, безосновательно приписываемые Т. Г. Шевченко 
Существуют произведения, в отношении которых отсутствуют доказательства того, что их автором является именно Шевченко. Однако в текстах отдельных современников и в некоторых литературных публикациях авторство этих рисунков приписывается ему.

См. также 
 Автопортреты Тараса Шевченко

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Шевченко